Cuina (espai), lloc especialment equipat per a la preparació d'aliments.
 Cuina (tècnica), art i la tècnica de preparar els aliments per al seu consum.
 Cuina (aparell), aparell dissenyat per a escalfar i coure aliments.
 Cuina (revista), revista catalana especialitzada en gastronomia
 Culinària (art culinari)